|-
| 136201 - ||  || 15 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136202 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136203 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136204 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136205 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136206 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136207 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136208 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136209 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136210 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136211 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136212 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136213 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136214 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136215 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136216 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136217 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136218 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136219 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136220 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136221 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136222 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136223 - ||  || 19 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 136224 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136225 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136226 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136227 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136228 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136229 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136230 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136231 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136232 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136233 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136234 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136235 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136236 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136237 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136238 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136239 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136240 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136241 - ||  || 20 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136242 - || 2003 XZ || 1 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136243 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136244 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136245 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136246 - ||  || 3 decembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136247 - ||  || 3 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136248 - ||  || 4 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136249 - ||  || 3 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136250 - ||  || 14 decembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136251 - ||  || 14 decembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136252 - ||  || 3 decembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136253 - ||  || 4 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136254 - ||  || 17 decembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 136255 - ||  || 16 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 136256 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136257 - ||  || 18 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136258 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136259 - ||  || 17 decembrie 2003 ||  || 
|-
| 136260 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136261 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136262 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136263 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136264 - ||  || 21 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136265 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136266 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136267 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136268 - ||  || 18 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136269 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136270 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136271 - ||  || 19 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136272 - ||  || 22 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136273 - ||  || 25 decembrie 2003 ||  || 
|-
| 136274 - ||  || 23 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136275 - ||  || 23 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136276 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136277 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136278 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136279 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136280 - ||  || 27 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136281 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136282 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136283 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136284 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136285 - ||  || 28 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136286 - ||  || 28 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136287 - ||  || 29 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 136288 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 136289 - ||  || 3 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 136290 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136291 - ||  || 15 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136292 - ||  || 15 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136293 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136294 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136295 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136296 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136297 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136298 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136299 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 136300 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-